Шейеский район () — район в медье Баранья, Венгрия с административным центром в городе Шейе. В состав района входит 35 населённых пунктов, в которых проживает 14 072 жителя. С 2013 года расформирован. Заменён на Шейеский яраш.

Населённые пункты 

Районы Бараньи